Typ 139 oder Type 139 steht für:

 Peugeot Typ 139, Automodell der Marke Peugeot
 Type 139 Virginia Mk X, britischer Doppeldecker, siehe Vickers Virginia #Versionen